Процентиль () — это значение, которое заданная случайная величина не превышает с фиксированной вероятностью, заданной в процентах. Таким образом, -й процентиль — это то же, что -й квантиль.

Описание 
Этот термин был впервые использован в 1885 году статистиком Фрэнсисом Гальтоном. Это мера, в которой процентное значение общих значений равно этой мере или меньше таковой. Например, 90 % значений данных находятся ниже 90-го процентиля, а 10 % значений данных находятся ниже 10-го процентиля.

См. также 
 Квантиль

Примечания

Ссылки 
 Портал знаний

Статистика